Камыстыколь — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Камыстыколь — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Камыстыколь — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Камыстыколь — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Камыстыколь — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Камыстыколь — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.
 Камыстыколь — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Камыстыколь — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Камыстыколь — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.